Првенство Енглеске у рагбију 2009/10. (службени назив: 2009–10 Aviva Premiership) је било 23. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Такмичење је трајало од септембра до маја.

Из лиге је испао Вустер, а титулу је освојио Лестер пошто је у финалу победио Сараценсе.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Лестер, Нортхемптон, Сараценс, Бат, Воспс, Лондон ајриш.

2. У европски челинџ куп отишли су Глостер, Харлеквинс, Њукасл, Лидс, Сејл.

3. У другу лигу испао је Вустер.

Плеј оф 

Полуфинале

Нортхемптон - Сараценс 19-21

Лестер - Бат 15-6

Финале

Лестер - Сараценс 33-27

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Џими Гуперт 219, Њукасл
  Тоби Флад 216, Лестер
  Ники Робинсон 198, Глостер

Највише есеја

  Крис Ештон 16, Нортхемптон
  Џо Мадок 11, Бат
  Мет Банахан 10, Бат

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Сараценс 23 910 
 Лестер 22 387 
 Воспс 18 616 
 Харлеквинс 17 336
 Лондон ајриш 13 394
 Нортхемптон 13 122
 Глостер 12 586
 Бат 11 656
 Вустер 10 540
 Сејл 7 609
 Њукасл 6 087
 Лидс 6 046

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2009.
Рагби у 2010.